Imię i nazwisko Alfred Baldwin nosili lub noszą m.in.:
 Alfred Baldwin (1841-1908) – brytyjski przedsiębiorca i polityk
 Alfred Baldwin (1919-1991) – brytyjski lekkoatleta